Augaptilus är ett släkte av kräftdjur. Augaptilus ingår i familjen Augaptilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Augaptilus